Proença-a-Nova () è un comune portoghese di 9.610 abitanti situato nel distretto di Castelo Branco.

Società

Evoluzione demografica

Freguesias 
 Alvito da Beira
 Montes da Senhora
 Peral
 Proença-a-Nova
 São Pedro do Esteval
 Sobreira Formosa

Altri progetti

Collegamenti esterni

Proenca-a-Nova